Pavel (dorp) - Bulgaars dorp
 Pavel Banja - Bulgaarse stad
 Pavel en Antonín Vranický-expositie - Tsjechisch museum
 Militaire Academie Pavel - Russische militaire academie

Personen
Alle personen zijn Russisch tenzij anders aangegeven
 Jan Pavel - Tsjechisch componist, muziekpedagoog, dirigent en trombonist
 Marcel Pavel - Roemeens zanger
 Pavel Pavel - Tsjechisch ingenieur en experimenteel archeoloog

 Pavel Aleksandrov - wiskundige
 Pavel Batitski - militair en maarschalk
 Pavel Beljajev - kosmonaut
 Pavel Bém - Tsjechisch politicus
 Pavel Chekov - personage uit Star Trek
 Pavel Dědeček - Tsjechisch muziekpedagoog en dirigent
 Pavel Doerov - ondernemer
 Pavel Dolgoroekov - politicus
 Pavel Jablotsjkov - elektrotechnisch ingenieur en uitvinder
 Pavel Kiseljov - generaal
 Pavel Kloesjantsev - cameraman, regisseur en schrijver
 Pavel Leontjev - filoloog
 Pavel Nachimov - admiraal
 Pavel Orinjanski - illustrator, schilder en beeldhouwer
 Pavel Palazjtsjenko - tolk
 Pavel von Plehve - Duits officier in Russische dienst
 Pavel Jozef Šafárik - Slowaaks filoloog, taalkundige, Slavist, historicus, etnograaf en dichter
 Pavel Smejan - acteur, muzikant en componist
 Pavel Staněk - Tsjechisch componist en dirigent
 Pavel Steidl - Tsjechisch gitarist en componist
 Pavel Tsjerenkov - natuurkundige en Nobelprijswinnaar
 Pavel Tsjesnokov - componist, dirigent en muziekpedagoog
 Pavel Tretjakov - textielfabrikant en kunstverzamelaar
 Pavel Urysohn - wiskundige
 Pavel Vranický - Tsjechisch componist, dirigent en violist

Sporters
Atletiek
 Pavel Maslák - Tsjechisch sprinter
 Pavel Sofin - kogelstoter

Basketbal
 Pavel Tsetlin - basketballer

Roeien
 Pavel Schmidt - Tsjecho-Slowaaks roeier

Schaatsen
 Pavel Koelizjnikov - schaatser

Schaken
 Pavel Blatný (schaker) - Tsjechisch schaker
 Pavel Eljanov - Oekraïens schaker

Schermen
 Pavel Kolobkov - degen-schermer

Skiën
 Pavel Churavý - Tsjechisch noordse combinatieskiër
 Pavel Karelin - schansspringer
 Pavel Koltsjin - langlaufer
 Pavel Krotov - freestyleskiër
 Pavel Rostovtsev - biatleet

Tennis
 Andrei Pavel - Roemeens tennisser
 Pavel Vízner - Tsjechisch tennisser

Turnen
 Pavel Stolbov - turner

Voetbal
 Pavel Badea - Roemeens voetballer
 Pavel Bugalo - Oezbeeks voetballer
 Pavel Černý - Tsjechisch voetballer
 Pavel Čmovš - Tsjechisch voetballer
 Pavel Eliáš - Tsjechisch voetballer
 Pavel Fořt - Tsjechisch voetballer
 Pavel Horváth - Tsjechisch voetballer
 Pavel Jakovenko - Oekraïens voetballer
 Pavel Jakovlev - voetballer
 Pavel Kadeřábek - Tsjechisch voetballer
 Pavel Královec - Tsjechisch scheidsrechter
 Pavel Krmaš - Tsjechisch voetballer
 Pavel Londak - Estisch voetballer
 Pavel Mamajev - voetballer
 Pavel Mogilevets - voetballer
 Pavel Nedvěd - Tsjechisch voetballer
 Pavel Olšiak - Slowaaks scheidsrechter
 Pável Pardo - Mexicaans voetballer
 Pavel Pogrebnjak - voetballer
 Pavel Řehák - Tsjechisch voetballer
 Pavel Sivakov - voetballer
 Pavel Srníček - Tsjechisch voetballer
 Pavel Vrba - Tsjechisch voetballer

Wielrennen
 Pavel Broett - wielrenner
 Pavel Gackïy - Kazachs wielrenner
 Pavel Kotsjetkov - wielrenner
 Pavel Padrnos - Tsjechisch wielrenner
 Pavel Tonkov - wielrenner
 Pavel Zerzáň - Tsjechisch wielrenner

IJshockey
 Pavel Boere - ijshockeyspeler
 Pavel Doema - ijshockeyspeler